Василий Андреевич Пономаренко (11 октября 1926 года — 25 ноября 1990 года, Москва, СССР) — советский учёный-, член-корреспондент АН СССР (1987).

Биография 
Окончил Московский химико-технологический институт (1947)

Заведующий лабораторией химии полимеров Института органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1963—1990).

Труды по химии высокомолекулярных соединений. Обнаружил явление сверхгибкости макромолекул и кинетический изотопный эффект полимеризации. Разработал способы получения полифторорганосилоксанов и поливинилпирролидона.

Похоронен на Донском кладбище Москвы.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
 

Похороненные на Донском кладбище